Huashan Yaozu Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huashan (socken i Kina, Guangxi), 
 Huashan (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar